

Patronyme 

 Chris Makin (1973-), joueur de football anglais ;
 Joel Makin (1994-), joueur de squash gallois.

Toponyme 
 Makin, un atoll des Kiribati.